Inżynierskie Targi Pracy – Targi Pracy organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST na Politechnice Warszawskiej nieprzerwanie od 1993 roku.

W historii Targów patronat nad nimi objęli m.in.:
 prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik – rektor Politechniki Warszawskiej,
 Peter Baudrexl – prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o.,
 Lewiatan – Polska Konfederacja Pracodawców Polskich,
 prof. dr hab. Stanisław Mańkowski – rektor Politechniki Warszawskiej,
 Waldemar Dąbrowski – dyrektor generalny Teatru Wielkiego i Opery Narodowej,
 prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – rektor Politechniki Warszawskiej
 Dariusz Fabiszewski – dyrektor generalny IBM Polska,
 Wiesław Paluszyński – zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 Karol Romanowski – prezes Zarządu polskiego oddziału firmy Siemens,
 Jan Litwiński – prezes Zarządu PLL LOT S.A.,
 Karol Heidrich – prezes Zarządu Spółki Mostostal Warszawa S.A.,
 Dariusz Fabiszewski – dyrektor generalny IBM Polska,
 Tomasz Bochenek – dyrektor generalny firmy Microsoft Polska.

Plebiscyt „Pracodawca dla Inżyniera” 
Plebiscyt ma na celu wybranie firmy, która w opinii studentów przedstawiła najciekawszą ofertę i zapewnia możliwość rozpoczęcia obiecującej kariery zawodowej. Plebiscyt odzwierciedla zaangażowanie w rekrutację i pozwala zorientować się, jak działalność firm oceniana jest przez środowisko akademickie.

Zwycięzcy plebiscytu 

 2019 - Samsung
 2018 - PKN Orlen S.A.
 2017 - Orange Polska
 2016 - Orange Polska
 2015 - Samsung
 2014 - ?

 2013 – PKN Orlen S.A.
 2012 – Telekomunikacja Polska
 2011 – Siemens
 2010 – Polimex-Mostostal
 2009 – IBM
 2008 – Samsung
 2007 – IBM
 2006 – Siemens
 2005 – Siemens
 2004 – ComputerLand
 2003 – Polkomtel
 2002 – Siemens
 2001 – Polkomtel

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Inżynierskich Targów Pracy

Imprezy targowe
Politechnika Warszawska